El Torno, comune della Bolivia
El Torno, comune della Spagna

Pagine correlate 

Torno (disambigua)